Saint Richard désigne plusieurs saints et bienheureux chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur date de décès présumé :

Saints catholiques et/ou orthodoxes 
  († 722), roi saxon du Wessex qui abdiqua, père de sainte Walburge, saint Willibald et saint Wunibald ; fêté le 7 février.
 Richard de Saint-Vanne († 1046), originaire de Reims, abbé de l'Abbaye Saint-Vanne de Verdun; fêté localement le 14 juin.
 Richard de Pontoise (°v.1170- †1179), enfant que des Juifs auraient martyrisés à Pontoise et qui fut enterré dans l'église des Innocents à Paris.
 Richard d'Andria († 1196), évêque d'origine anglaise, élu au service de l'Église d'Andria en Apulie ; fêté localement le 9 juin.
 Richard de Chichester (°1197 - †1253), chancelier de l'université d'Oxford, confesseur et évêque de Chichester en Angleterre, de 1244 à 1253 ; fêté localement le 3 avril.
 Richard Gwyn ou Richard White (°1547 - †1584), martyr exécuté à Wrexham au Pays de Galles ; fêté le 17 octobre.
 Richard Herst († 1628), père de famille et paysan dans le Lancaster, martyr en Angleterre ; fêté le 29 août.
 Richard Pampuri (°1897 - †1930), médecin et membre de l'Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu; fêté le 1er mai.

Bienheureux catholiques 
 Richard d'Adwerth († 1266), bienheureux, moine du monastère cistercien d'Adwerth, aux environs de Groningue en Hollande, ancien professeur à Paris ; fêté le 30 décembre.
 Richard Rolle (° vers 1300 - † 1349), bienheureux, ermite mystique anglais, né à  ; fêté localement le 29 septembre.
 Richard Whiting († 1539), et Roger James, bienheureux, bénédictin anglais et père anglais de Glastonbury ; fêtés localement le 15 novembre.
 Richard Fetherston († 1540), avec  et , bienheureux, prêtres et martyrs en Angleterre sous Henry VIII ; fêtés le 30 juillet.
 Richard Thirkeld († 1583), ou Richard Thirkild, bienheureux, prêtre et martyr en Angleterre ; fêté le 29 mai.
 Richard de sainte Anne († 1622) (né Lambert Trouvez), franciscain belge, né à Beignée (hameau de Ham-sur-Heure), missionnaire au Japon, brûlé vif à Nagazaki ; fêté le 10 septembre.
 Richard Langhorne († 1679), bienheureux, né dans le Bedfordshire, martyr en Angleterre, pendu comme papiste à Tyburn sous Charles II ; fêté le 14 juillet.

Notes et références